Desa Wonoayu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wonoayu (administrativ by i Indonesien, lat -7,52, long 111,65), Jawa Timur, 
 Desa Wonoayu (administrativ by i Indonesien, lat -7,93, long 113,24), Jawa Timur, 
 Desa Wonoayu (administrativ by i Indonesien, lat -8,15, long 112,79), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar